D59 peut faire référence à :
 Anémies hémolytiques acquise, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un croiseur léger de la Royal Navy ;
 , un destroyer de la Marine royale canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres